Maladera — род пластинчатоусых жуков из подсемейства хрущей (Scarabaeidae). Около 500 видов.

Распространение 
Встречаются, в основном в Палеарктике и Ориентальной области. В Северной Америке есть один вид, завезенный из Японии. В Китае обитает 224 вида, включая 152 новых для науки.

Описание 
Пластинчатоусые жуки среднего размера, основная окраска коричневая, буровато-чёрная. Форма тела довольно широкая, высоко арочная, голова короткая. Надкрылья часто имеют точечные царапины, на верхней стороне отсутствует заметный волосяной покров. Личинки живут в почве, питаются корнями растений, а взрослые насекомые могут грызть листья. Летят хорошо, чаще ночью. Некоторые виды могут нанести значительный ущерб садам и сельскому хозяйству, особенно взрослые жуки. Это особенно верно в отношении инвазивных видов, которые были завезены в новые районы, таких как Maladera castanea из Японии в Северную Америку и Maladera insanabilis из Ирана в Израиль.

Систематика 
Около 500 видов. Maladera по некоторым признакам (3-члениковый лабиум и асимметричные максиллы) сходен с родами Nipponoserica и Serica и вместе с ними образует трибу Sericini в составе подсемейства хрущей (Scarabaeidae).

В составе рода Maladera выделяют десятки видовых групп и несколько подродовых таксонов: M. (Amaladera) — M. (Aserica) — M. (Cephaloserica) — M. (Cycloserica) — M. (Eumaladera) — M. (Eusericula) — M. (Hemiserica) — M. (Macroserica) — M. (Maladera) — M. (Omaladera). Однако, после Рейттера (Reitter, 1896), а затем Поупа (Pope, 1960) статус рода Maladera, наряду с ассоциированными с ним синонимами и подродами, дискутируется.
Недавние исследования показали, что Maladera как род, определяемый включенными в настоящее время таксонами (большинство видов, описанных в Autoserica) является полифилетическим.

 Maladera affinis (Blanchard, 1850)
 Maladera ahrensi Keith, 2005
 Maladera alibagensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera allemandi Keith, 1998
 Maladera allolaterita Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera allopruinosa (Ahrens, 1998)
 Maladera amamiana Nomura, 1959
 Maladera amboliensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera anaimalaiensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera analis (Brenske, 1899)
 Maladera andamana (Brenske, 1898)
 Maladera anderssoni Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera andrewesi Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera angusta Baraud, 1990
 Maladera antispinosa Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera apfelbecki (Petrovitz, 1969)
 Maladera arenicola (Solsky, 1876)
 Maladera armeniaca Reitter, 1896
 Maladera armipes (Arrow, 1945)
 Maladera assamica (Moser, 1915)
 Maladera atavana (Brenske, 1899)
 Maladera attaliensis (Petrovitz, 1969)
 Maladera aureola (Murayama, 1938)
 Maladera avicula (Arrow, 1946)
 Maladera badullana Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera bagmatiensis Ahrens, 2004
 Maladera bakeri (Moser, 1915)
 Maladera ballariensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera balphakramensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera baluchestanica Petrovitz, 1971
 Maladera bandarwelana Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera bangaloreensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera basalis (Moser, 1915)
 Maladera beata (Brenske, 1902)
 Maladera bengalensis (Brenske, 1898)
 Maladera besucheti Baraud, 1990
 Maladera bhutanensis (Frey, 1975)
 Maladera bilobata (Arrow, 1945)
 Maladera bismarckiana (Brenske, 1898)
 Maladera bisornata Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera boettcheri (Moser, 1926)
 Maladera bombycina (Karsch, 1882)
 Maladera bombycinoides Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera botrytibia Nomura, 1974
 Maladera breviata (Brenske, 1898)
 Maladera breviatella Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera brevis (Blanchard, 1850)
 Maladera brevistylis Ahrens, 2004
 Maladera brincki Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera bruschii Sabatinelli, 1977
 Maladera burmeisteri (Brenske, 1898)
 Maladera caifensis (Brenske, 1897)
 Maladera calcarata (Brenske, 1898)
 Maladera calicutensis (Frey, 1972)
 Maladera cardamomensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera cardoni (Brenske, 1896)
 Maladera cariniceps (Moser, 1915)
 Maladera carinifrons (Brenske, 1896)
 Maladera caspia (Faldermann, 1836)
 Maladera castanea (Arrow, 1913)
 Maladera celebensis (Moser, 1915)
 Maladera cerrutii Sabatinelli, 1977
 Maladera chiruwae Ahrens, 2004
 Maladera cinnaberina (Brenske, 1898)
 Maladera clavata (Frey, 1972)
 Maladera clypeata (Fairmaire, 1887)
 Maladera cobosi Baraud, 1964
 Maladera coimbatoreensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera comosa (Brenske, 1898)
 Maladera conspicua Ahrens, 2004
 Maladera constans Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera consularis Ahrens & Fabrizi, 2009
 Maladera contracta (Brenske, 1898)
 Maladera costigera (Blanchard, 1850)
 Maladera coxalis (Moser, 1915)
 Maladera crinifrons (Brenske, 1899)
 Maladera cruralis (Frey, 1972)
 Maladera curtipes (Moser, 1915)
 Maladera dahanshana Kobayashi, 2016
 Maladera davaoana (Moser, 1921)
 Maladera davidis (Brenske, 1898)
 Maladera declarata Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera decolor Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera delicta (Brenske, 1897)
 Maladera densipilosa Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera dentipenis Sehnal & Simandl, 2008
 Maladera detersa (Erichson, 1834)
 Maladera dierli (Frey, 1969)
 Maladera dimidiata Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera distincta (Moser, 1915)
 Maladera diyalumana Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera drescheri (Moser, 1913)
 Maladera dubia (Arrow, 1916)
 Maladera dunhindaensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera duvivieri (Brenske, 1896)
 Maladera eclogaria (Brenske, 1899)
 Maladera egregia (Arrow, 1946)
 Maladera ejimai Miyake & Imasaka, 1987
 Maladera ekisi Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera eluctabilis (Brenske, 1899)
 Maladera emmrichi Ahrens, 2004
 Maladera engana (Brenske, 1902)
 Maladera eremita (Brenske, 1899)
 Maladera espagnoli Baraud, 1964
 Maladera euphorbiae (Burmeister, 1855)
 Maladera eusericina Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera excisiceps (Reitter, 1896)
 Maladera exigua (Brenske, 1894)
 Maladera faceta Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera farsensis Petrovitz, 1980
 Maladera fasciculata (Moser, 1922)
 Maladera fastuosa Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera fatigata Ahrens, 2004
 Maladera femorata (Brenske, 1899)
 Maladera ferekanarana Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera ferruginea (Kollar & Redtenbacher, 1849)
 Maladera festina (Brenske, 1898)
 Maladera fistulosa (Brenske, 1898)
 Maladera flammea (Brenske, 1898)
 Maladera flinti Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera floresina (Brenske, 1899)
 Maladera formosae (Brenske, 1898)
 Maladera freyi Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera frischi Keith, 2011
 Maladera fulgida (Brenske, 1898)
 Maladera fuliginosa (Burmeister, 1855)
 Maladera fumosa (Brenske, 1898)
 Maladera furcillata (Brenske, 1897)
 Maladera fusca (Frey, 1972)
 Maladera fuscescens (Moser, 1917)
 Maladera fusconitens (Fairmaire, 1892)
 Maladera futschauana (Brenske, 1897)
 Maladera ganglbaueri (Brenske, 1899)
 Maladera gardneri Ahrens, 2004
 Maladera garoana Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera geniculata Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera gibbiventris (Brenske, 1897)
 Maladera girardi Keith & Ahrens, 2002
 Maladera globosa (Frey, 1972)
 Maladera golovjankoi Medvedev, 1952
 Maladera gopaldharae Ahrens, 2004
 Maladera gorkhae Ahrens, 2004
 Maladera graeca (Petrovitz, 1969)
 Maladera granigera Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera granuligera (Blanchard, 1850)
 Maladera guttula (Sharp, 1876)
 Maladera haldwaniensis Ahrens, 2004
 Maladera hampsoni Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera harmonica (Brenske, 1897)
 Maladera hastata Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera hauseri (Brenske, 1898)
 Maladera hayashii Hirasawa, 1991
 Maladera heveli Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera hiekei (Frey, 1972)
 Maladera hiemalis Kobayashi, 2014
 Maladera himalayica (Brenske, 1896)
 Maladera hiranoi Miyake, 1986
 Maladera hmong Ahrens, 2004
 Maladera hodkovae Nikodym & Kral, 1998
 Maladera holosericea (Scopoli, 1772)
 Maladera holzschuhi Ahrens, 2004
 Maladera hongkongica (Brenske, 1898)
 Maladera horii (Kobayashi, 2010)
 Maladera hortonensis Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera howdeni Ahrens, 2003
 Maladera hunliensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera ignava (Brenske, 1894)
 Maladera iliganica (Moser, 1917)
 Maladera imasakai Miyake & Yamaya, 1995
 Maladera imbella Reitter, 1898
 Maladera impressithorax Nomura, 1973
 Maladera impubis Ahrens, 2004
 Maladera inadai (Kobayashi, 2010)
 Maladera inaequabilis (Brenske, 1898)
 Maladera indica (Blanchard, 1850)
 Maladera inermis (Brenske, 1898)
 Maladera infuscata (Moser, 1915)
 Maladera inimica (Brenske, 1898)
 Maladera initialis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera inornata (Brenske, 1899)
 Maladera insanabilis (Brenske, 1894)
 Maladera insubida (Brenske, 1898)
 Maladera insularis (Brenske, 1898)
 Maladera invenusta (Moser, 1918)
 Maladera iraqensis Keith, 2000
 Maladera iridescens (Blanchard, 1850)
 Maladera iridicauda (Fairmaire, 1893)
 Maladera irididorsis Ahrens, 2004
 Maladera isarogensis (Moser, 1922)
 Maladera iuga Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera jaintiaensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera japonica (Motschulsky, 1860)
 Maladera jiraskovae Sehnal, 2008
 Maladera joachimi Ahrens, 2004
 Maladera johannesi Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera kallarensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera kamiyai (Sawada, 1937)
 Maladera kanarana (Moser, 1918)
 Maladera kandyensis Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera kasigurana (Moser, 1922)
 Maladera kawaharai (Kobayashi, 2010)
 Maladera kawaii (Kobayashi, 2010)
 Maladera kazirangae Ahrens, 2004
 Maladera keralensis (Frey, 1972)
 Maladera kerleyi Ahrens, 2004
 Maladera kermanica Montreuil, 2016
 Maladera khuzestanica Montreuil, 2016
 Maladera kinabaluensis (Brenske, 1899)
 Maladera kobayashii Nomura, 1974
 Maladera kojimai Miyake, 1991
 Maladera kostali Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera krali Ahrens, 2004
 Maladera kreyenbergi (Moser, 1918)
 Maladera krombeini Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera krueperi (Petrovitz, 1969)
 Maladera kubotai Nomura & Kobayashi, 1979
 Maladera kumei Kobayashi, 1990
 Maladera kumilyensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera kunigami Kobayashi, Kusui & Imasaka, 2006
 Maladera kuruwitana Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera kusuii Miyake, 1986
 Maladera laminifera (Moser, 1916)
 Maladera lanae Kobayashi, 2012
 Maladera lata (Brenske, 1902)
 Maladera lateritia (Moser, 1915)
 Maladera leevis (Frey, 1972)
 Maladera lignicolor (Fairmaire, 1887)
 Maladera lindulana Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera liotibia Nomura, 1974
 Maladera lishana Miyake, 1989
 Maladera liukueiensis Kobayashi, 1985
 Maladera lodosi Baraud, 1975
 Maladera loebli Baraud, 1990
 Maladera lonaviaensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera longiclava (Moser, 1926)
 Maladera longipennis Verdu & Mico & Galante, 1997
 Maladera lorenzi Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera ludipennis Miyake, Yamaguchi & Akiyama, 2002
 Maladera lugubris (Brenske, 1896)
 Maladera lukjanovitschi (Medvedev, 1966)
 Maladera luteola (Moser, 1918)
 Maladera lyciensis (Petrovitz, 1969)
 Maladera madurensis (Moser, 1915)
 Maladera maedai Nomura, 1974
 Maladera magnicornis (Moser, 1920)
 Maladera magnidentata Miyake & Yamaguchi, 1998
 Maladera major (Arrow, 1946)
 Maladera malabarensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera malangeana (Brenske, 1902)
 Maladera malaya (Brenske, 1899)
 Maladera manipurana (Brenske, 1898)
 Maladera marginella (Hope, 1831)
 Maladera masumotoi Nomura, 1974
 Maladera mavilluensis Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera maxima (Brenske, 1898)
 Maladera mechiana Ahrens, 2004
 Maladera mekong Miyake & Yamaguchi, 1998
 Maladera merkli Ahrens, 2004
 Maladera miliouensis Keith & Miessen, 2009
 Maladera minops Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera mirabilis (Brenske, 1894)
 Maladera mirzayansi Montreuil & Keith, 2009
 Maladera mjobergi (Moser, 1932)
 Maladera modesta (Fairmaire, 1881)
 Maladera modestula (Brenske, 1902)
 Maladera moebiusi (Brenske, 1898)
 Maladera mofidii Montreuil & Keith, 2009
 Maladera mollis (Walker, 1859)
 Maladera moseri (Arrow, 1944)
 Maladera motschulskyi (Brenske, 1897)
 Maladera mulmeina (Brenske, 1898)
 Maladera murzini Ahrens, 2004
 Maladera mussardi Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera mussooriensis Ahrens, 2004
 Maladera mutabilis (Fabricius, 1775)
 Maladera mysoreensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera naduvatamensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera nagporeana (Brenske, 1898)
 Maladera nakamurai Miyake, 1991
 Maladera namborensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera nanshanchiana Nomura, 1974
 Maladera nasuta (Brenske, 1894)
 Maladera nasutella (Ahrens, 2004)
 Maladera neotridentipes Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera nigrolucida Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera nigromicans (Frey, 1973)
 Maladera nigrorubra (Brenske, 1894)
 Maladera nilaveliensis Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera nilgirina (Frey, 1972)
 Maladera nitidipes (Moser, 1915)
 Maladera nomurai Hirasawa, 1991
 Maladera okinawaensis Kobayashi, 1978
 Maladera okinoerabuana Kobayashi, 1978
 Maladera ollivieri Keith, 1998
 Maladera omanica (Ahrens, 2000)
 Maladera opaca (Moser, 1924)
 Maladera opacifrons (Fairmaire, 1891)
 Maladera opima Nomura, 1967
 Maladera orientalis (Motschulsky, 1857)
 Maladera oshimana Nomura, 1962
 Maladera ostentatrix (Brenske, 1899)
 Maladera ovatula (Fairmaire, 1891)
 Maladera padaviyaensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera palona (Brenske, 1898)
 Maladera paraprabangana Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera paraquinquidens Ahrens, 2004
 Maladera paris Ahrens, 2004
 Maladera parva (Moser, 1908)
 Maladera pauper Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera peguana (Brenske, 1898)
 Maladera perniciosa (Brenske, 1898)
 Maladera philippinensis (Blanchard, 1850)
 Maladera philippinica (Brenske, 1894)
 Maladera phoenicica (Petrovitz, 1969)
 Maladera phuntsholingensis Ahrens, 2004
 Maladera placida (Frey, 1972)
 Maladera pokharae Ahrens, 2004
 Maladera polunini Ahrens, 2004
 Maladera poonensis (Khan & Ghai, 1980)
 Maladera poonmudi (Frey, 1975)
 Maladera poyagana Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera prabangana (Brenske, 1899)
 Maladera praviforceps Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera prenai Ahrens, 2004
 Maladera profana Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera propagator Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera proxima (Burmeister, 1855)
 Maladera pseudohongkongica Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera pseudomollis Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera pubescens (Arrow, 1916)
 Maladera punctatissima (Faldermann, 1835)
 Maladera punctulata (Frey, 1972)
 Maladera quinquidens (Brenske, 1896)
 Maladera raptiensis Ahrens, 2004
 Maladera reichenowi (Brenske, 1902)
 Maladera renardi (Ballion, 1870)
 Maladera rolciki Ahrens, 2004
 Maladera romanoi Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera rosettae (Frey, 1972)
 Maladera rotunda (Arrow, 1946)
 Maladera rotundata (Walker, 1859)
 Maladera rubida (Moser, 1915)
 Maladera rudimentalis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera rudis (Brenske, 1899)
 Maladera rufescens (Nonfried, 1894)
 Maladera ruficollis (Brenske, 1898)
 Maladera rufocuprea (Blanchard, 1850)
 Maladera rufoplagiata (Fairmaire, 1893)
 Maladera rufotestacea (Moser, 1915)
 Maladera rustica (Brenske, 1896)
 Maladera saginata (Brenske, 1898)
 Maladera sagittula Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera saitoi (Niijima & Kinoshita, 1927)
 Maladera sancta (Brenske, 1899)
 Maladera sapitana (Moser, 1916)
 Maladera satoi Nomura, 1961
 Maladera satrapa (Brenske, 1898)
 Maladera sauteri (Moser, 1918)
 Maladera schenklingi (Moser, 1918)
 Maladera schereri (Frey, 1975)
 Maladera schintlmeisteri Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera schnitteri Ahrens, Fabrizi & Rössner, 2016
 Maladera schoenfeldti (Murayama, 1937)
 Maladera schoenwitzae Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera secrata
 Maladera secreta (Brenske, 1897)
 Maladera sedula Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera seleuciensis (Petrovitz, 1969)
 Maladera sempiterna (Brenske, 1898)
 Maladera sempiternella Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera senfti Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera senta (Brenske, 1897)
 Maladera seriatoguttata Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera sericella (Brenske, 1898)
 Maladera servitrita (Brenske, 1898)
 Maladera setosa (Brenske, 1896)
 Maladera setosiventris (Moser, 1916)
 Maladera severini (Brenske, 1896)
 Maladera shihzitouensis Kobayashi, 2002
 Maladera shimogana Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera shiva Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera shouchiana Kobayashi & Yu, 1997
 Maladera siamensis (Nonfried, 1891)
 Maladera siargaoensis (Moser, 1922)
 Maladera signatitarsis (Brenske, 1898)
 Maladera significabilis (Brenske, 1902)
 Maladera significans (Brenske, 1898)
 Maladera sikkimensis (Brenske, 1898)
 Maladera simlana (Brenske, 1898)
 Maladera sinaica Ahrens, 2000
 Maladera sincera (Brenske, 1898)
 Maladera siniaevi Ahrens, 2004
 Maladera sinica (Hope, 1845)
 Maladera sinistra (Brenske, 1898)
 Maladera sinuosa (Brenske, 1898)
 Maladera siwalikiana Ahrens, 2004
 Maladera slateri Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera solida (Brenske, 1898)
 Maladera songsakensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera sontica (Brenske, 1898)
 Maladera sordida (Brenske, 1898)
 Maladera sparsesetosa (Moser, 1922)
 Maladera spatulata Ahrens, 2006
 Maladera spei Ahrens, 2004
 Maladera spinifemorata Kobayashi, 1993
 Maladera spinifera (Brenske, 1898)
 Maladera spinitibilais Statz, 1952
 Maladera spinosa (Brenske, 1899)
 Maladera spiralis Ahrens, 2003
 Maladera spissa (Brenske, 1899)
 Maladera spissigrada (Brenske, 1897)
 Maladera sprecherae Ahrens, 2004
 Maladera staturosa (Brenske, 1898)
 Maladera stevensi Ahrens, 2004
 Maladera stipidosa (Brenske, 1899)
 Maladera stolida (Brenske, 1899)
 Maladera straba (Brenske, 1898)
 Maladera straminea (Moser, 1915)
 Maladera stricta (Brenske, 1899)
 Maladera stridula (Brenske, 1897)
 Maladera strumina (Brenske, 1899)
 Maladera subaana (Moser, 1922)
 Maladera subabbreviata Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera submucronata Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera subspinosa (Brenske, 1898)
 Maladera subtruncata (Fairmaire, 1887)
 Maladera sumbana (Moser, 1915)
 Maladera sumbawana (Brenske, 1899)
 Maladera sunaiensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera sylhetensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera syriaca (Petrovitz, 1969)
 Maladera taienhsiangensis Kobayashi, 2007b
 Maladera taiheii Kobayashi, 2016
 Maladera taiwana Nomura, 1974
 Maladera taiyal Kobayashi, 2002
 Maladera taoyuanensis Kobayashi, 1991
 Maladera taurica (Petrovitz, 1969)
 Maladera teinzoana (Brenske, 1898)
 Maladera tempestiva Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera theresae Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera thomsoni (Brenske, 1894)
 Maladera tibialis (Brenske, 1898)
 Maladera tiefermanni Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera tienchihna Kobayashi, 1988
 Maladera tokunoshimana Kobayashi, Kusui & Imasaka, 2006
 Maladera tomentosa (Frey, 1972)
 Maladera tranquebarica (Brenske, 1898)
 Maladera trichotibialis Ahrens, 2004
 Maladera tricuspidata Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera tridentata (Moser, 1918)
 Maladera tridenticeps (Moser, 1915)
 Maladera tridentipes Nomura, 1974
 Maladera trilobata (Khan & Ghai, 1980)
 Maladera trivandrumensis Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera trochaloides Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera tsienhsiangensis Kobayashi, 2007
 Maladera tubulata Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera tumida Ahrens, 2004
 Maladera tyrannica (Brenske, 1894)
 Maladera uggalkaltotaensis Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera uhligi Ahrens, 2004
 Maladera ukerewensis (Moser, 1917)
 Maladera umbilicata (Brenske, 1898)
 Maladera umbratica (Brenske, 1898)
 Maladera unguicularis (Brenske, 1898)
 Maladera utacamanda (Brenske, 1898)
 Maladera varia (Brenske, 1898)
 Maladera ventralis (Brenske, 1897)
 Maladera ventriosa (Brenske, 1894)
 Maladera vernacula Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera versuta Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera verticalis (Fairmaire, 1888)
 Maladera vignai Sabatinelli, 1977
 Maladera vulpecula (Arrow, 1946)
 Maladera watanabei Kobayashi, 2002
 Maladera weigeli Ahrens, 2004
 Maladera weligamana (Brenske, 1900)
 Maladera westermanni (Brenske, 1898)
 Maladera wewalkai (Petrovitz, 1969)
 Maladera wolfgangdierli Ahrens, 2004
 Maladera woodi Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera xanthoptera Ahrens & Fabrizi, 2016
 Maladera yaeyamana Nomura, 1963
 Maladera yakushimana Kobayashi, Kusui & Imasaka, 2006
 Maladera yalaensis Fabrizi & Ahrens, 2014
 Maladera yasutoshii Nomura, 1974
 Maladera zeta (Von Dalle Torre, 1912)

Дополнения (2021) 
 Maladera allonitens, M. anhuiensis, M. apicalis, M. aptera, M. baii, M. baishaoensis, M. bansongchana, M. baoxingensis, M. bawanglingana, M. bawanglingensis, M. beibengensis, M. beidouensis, M. bikouensis, M. breviclava, M. bubengensis, M. businskyorum, M. chenzhouana, M. constellata, M. crenatotibialis, M. crenolatipes, M. daanensis, M. dadongshanica, M. dahongshanica, M. dajuensis, M. danfengensis, M. dayaoshanica, M. diaolinensis, M. emeifengensis, M. enigma, M. erlangshanica, M. eshanensis, M. excisilabrata, M. fangana, M. fangchengensis, M. fencli, M. fengyangshanica, M. fereobscurata, M. filigraniforceps, M. flavipennis, M. fuanensis, M. guangdongana, M. guangzhaishanica, M. guanxianensis, M. guanxiensis, M. guomenshanensis, M. guomenshanica, M. gusakovi, M. haba, M. habashanensis, M. hajeki, M. hansmalickyi, M. hongyuanensis, M. houzhenziensis, M. hsui, M. huanianensis, M. hubeiensis, M. hui, M. hunanensis, M. hunuguensis, M. hutiaoensis, M. jaroslavi, M. jatuai, M. jiangi, M. jingdongensis, M. jinggangshanica, M. jinghongensis, M. jiucailingensis, M. jizuana, M. juntongi, M. juxianensis, M. kalawensis, M. kryschanowskii, M. kubeceki, M. laocaiensis, M. lianxianensis, M. liaochengensis, M. liwenzhui, M. longruiensis, M. luoxiangensis, M. lushanensis, M. lushuiensis, M. maguanensis, M. maoershana, M. mupingensis, M. nabanensis, M. nanlingensis, M. nanpingensis, M. ninglangensis, M. panyuensis, M. parabrunnescens, M. paradetersa, M. paranitens, M. paraserripes, M. parobscurata, M. peregoi, M. pieli, M. pingchuanensis, M. pseudoconsularis, M. pseudoegregia, M. pseudoexima, M. pseudofuscipes, M. pseudonitens, M. pseudosenta, M. pui, M. putaodiensis, M. qianqingtangensis, M. queinneci, M. riberai, M. robustula, M. rubriventris, M. rufonitida, M. rufopaca, M. sanqingshanica, M. serratiforceps, M. shaluishanica, M. shangraoensis, M. shaowuensis, M. shenglongi, M. shengqiaoae, M. shiniushanensis, M. shiruguanensis, M. shiwandashanensis, M. shoumanensis, M. sinobiloba, M. snizeki, M. songi, M. taiyangheensis, M. tengchongensis, M. tiachiensis, M. tiammushanica, M. tiani, M. tianzushanica, M. tongzhongensis, M. trifidiforceps, M. uncipenis, M. wandingana, M. weni, M. wipfleri, M. wulaoshanica, M. wuliangshanensis, M. wupingensis, M. xingkei, M. xingkeyangi, M. xinqiaoensis, M. xuezhongi, M. yakouensis, M. yangi, M. yibini, M. yipinglangensis, M. yongrenensis, M. yunnanica, M. zhejiangensis Ahrens, Fabrizi & Liu, 2021.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Maladera
Роды жесткокрылых